Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm (The Wrecking Crew) – film del 1969 diretto da Phil Karlson
 The Wrecking Crew – film del 2000 diretto da Albert Pyun
 La fabbrica del rock - The Wrecking Crew (The Wrecking Crew) – film del 2008 diretto da Denny Tedesco
 The Wrecking Crew – collettivo di musicisti statunitense